Mistrzostwa Łotwy w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Jēkabpils 9 i 10 lipca.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Chód sportowy 
Mistrzostwa Łotwy w chodzie rozegrano 15 maja w Jurmale.

Dziesięciobój 
Mistrzostwa Łotwy w dziesięcioboju rozegrano 5 i 6 czerwca w Jēkabpils.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka na Łotwie
Jēkabpils
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce